Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Slovenië. IJsland heeft geen ambassade in Slovenië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Slovenië
IJslandse